Carrère d'Encausse et Carrère Dencausse sont des patronymes français qui peuvent faire référence à :

Personnalités 
 Paule Carrère-Dencausse (1891-1967), une pianiste et concertiste française.
 Hélène Carrère dite Carrère d'Encausse (1929-), une historienne française, spécialiste de la Russie et de l'Union soviétique, belle fille de la précédente.
 Marina Carrère d'Encausse (1961-), une médecin échographiste et journaliste française, fille de la précédente.
 Emmanuel Carrère (1957-), un écrivain, scénariste et réalisateur français, fils d'Hélène Carrère d'Encausse.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français